Фёдор Денисов:
 Денисов, Фёдор Алексеевич (1785—1830) — химик-технолог, профессор Московского университета.
 Денисов, Фёдор Петрович (1738—1803) — граф, генерал от кавалерии, кавалер ордена Св. Георгия 2, 3 и 4-й степеней.